
Molekulska formula -{C3H9O6P}- se može odnositi na:

 Glicerol 1-fosfat
 Glicerol 3-fosfat